Perito Moreno (geograaf) (1852 - 1919), een Argentijns geograaf en antropoloog;

 Perito Morenogletsjer, een gletsjer in Argentinië;
 Perito Moreno (Santa Cruz), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Cruz.